Lista 324 gmin w departamencie Tarn we Francji.

(CAC) – gminy aglomeracji Castres-Mazamet utworzone w 2000 r.
(CAA) – gminy aglomeracji l'Albigeois utworzone w 2003 r.

Gminy we Francji